GPX — аббревиатура, имеет множество значений:

 GPX () — формат хранения и обмена данными устройств позиционирования GPS (2002 г.).
 GPX (, ) — семейство ферментов, защищающих живой организм от окислительных повреждений (1957 г.).
 GPX (, ) — индекс в наименовании рабочей станции VAXstation II/GPX фирмы DEC, имевшей модули расширенного графического контроллера VCB02 (QDSS), предоставившего возможности высокопроизводительной цветной графики под новой 9-й версией графической оболочки X Window System (1985 г.).
 GPX™ (, ) — торговая марка графического процессора «Artist GA123» фирмы ARTIST Graphics (1992 г.), первого комбинированного 3D/Windows графического ускорителя, на базе которого в 1993 году ARTIST представила WinSprint-1000i™ — первый контроллер видеодисплея с диапазоном разрешающей способности от VGA до 1600×1200 и частотой обновления 76 Гц.
 GPX () — гигапиксель, один миллиард (1 000 000 000, 109) пикселей, формирующих изображение.
 GPX — расширение имени файла, используемое программой Guitar Pro 6-й версии.

Примечания